Alexandra av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, född 1887 på Grünholz, död 1957 i Lyon, dotter till Fredrik Ferdinand av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg och Karolina Matilda av Holstein-Augustenburg, preussisk prinsessa; gift 1908 i Berlin med sin kusin, prins August Vilhelm av Preussen (1887-1949). Skilda 1920. 

Alexandras första äktenskap var arrangerat av hennes blivande svärföräldrar men beskrivs som relativt lyckligt, och hon kom också mycket väl överens med sin svärmor, som också var hennes moster. Hon beskrivs som en typisk tysk husmor och mycket uppmärksam inför sin svärmors önskningar. 

Alexandra gifte sig andra gången 1922 med Arnold Rümann (1884-1951). Makarna Rümann flyttade till USA 1926, där prinsessan Alexandra försörjde sig som konstnär. De skilde sig 1933.
Efter andra världskriget bosatte sig Alexandra i Wiesbaden, där hon bodde i en husvagn och arbetade som konstnär. Hon dog på ett hotell i Lyon.

Barn
 Alexander Ferdinand (1912-1985), gift 1938 med Armgard Weygandt (1912-2001).

Anfäder

Referenser

 

Kvinnor
Födda 1887
Avlidna 1957
Preussens prinsessor